Piazza della Repubblica (deutsch Platz der Republik) ist der Name mehrerer Plätze in italienischen Städten:

 Piazza della Repubblica (Ancona)
 Piazza della Repubblica (Florenz)
 Piazza della Repubblica (Livorno)
 Piazza della Repubblica (Mailand)
 Piazza della Repubblica (Neapel)
 Piazza della Repubblica (Novara)
 Piazza della Repubblica (Rom)
 Piazza della Repubblica (Triest)
 Piazza della Repubblica (Turin)